En garde! (frz. elliptisch für mettez-vous en garde! ‚Vorsicht‘) steht für: 
 Ein Kommando aus dem Bereich des Fechtens, das die Fechter auffordert, sich zum Kampf aufzustellen

En Garde bezeichnet des Weiteren:
 En Garde (Film), deutscher Spielfilm der Regisseurin Ayşe Polat aus dem Jahr 2004
 En Garde, ein Kartenspiel, das darüber hinaus Würfel, Spielfiguren und einen Spielplan enthält